Money Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Money Island (Connecticut)
 Money Island (Louisiana)
 Money Island (Maine)
 Money Island (New Jersey)
 Money Island (New York)
 Money Island (Carteret County, North Carolina)
 Money Island (New Hanover County, North Carolina)
 Money Island (Pennsylvania)